Frederik der Nederlanden (1797-1881), prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, tweede zoon van Willem I der Nederlanden
 Frederik der Nederlanden (1836-1846), prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, tweede zoon van voorgaande

Zie ook 
 Frederik van Nassau (doorverwijspagina)
 Frederik van Oranje-Nassau (doorverwijspagina)